Села́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 95 км на північний схід від Парижа, 80 км на південний схід від Ам'єна, 31 км на захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 98 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 244,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Селан на сайті французького Національного інституту географії
 Селан на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Селан на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Селан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена